Le Molina ima više značenja:
 Le Molina, Firenze
 Le Molina, Pistoia